Moara Domnească se poate referi la:

 Localități din România
Moara Domnească - localitate din județul Ilfov
Moara Domnească - localitate din județul Prahova
Moara Domnească - localitate din județul Vaslui

 Localități din Republica Moldova
Moara Domnească - sat în comuna Viișoara, Glodeni din raionul Glodeni

Vezi și 
 Moara (dezambiguizare)

Toponime românești